Mohamed Fofana ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Fofana (Fußballspieler, März 1985) (* 1985), französisch-malischer Fußballspieler
 Mohamed Fofana (Fußballspieler, Mai 1985) (* 1985), französischer Fußballspieler
 Mohamed Fofana (Fußballspieler, Oktober 1985) (* 1985), guineischer Fußballspieler
 Mohamed Saïd Fofana (* 1952), guineischer Politiker
 Seko Mohamed Fofana (* 1995), ivorisch-französischer Fußballspieler